Александр Сапожков:
 Сапожков, Александр Андреевич (в монашестве Нифонт; 1882—1951) — епископ Русской православной церкви, епископ Житомирский и Овручский.
 Сапожков, Александр Васильевич (?—1920) — левый эсер, командир Красной Армии, руководитель антибольшевистского восстания в Самарской губернии 1920 году.
 Сапожков, Александр Иосифович (1883—1905) — большевик, организатор большевистского движения в Коломне.